Seaboard Coast Line Railroad Depot bezeichnet:

 Headland Seaboard Coast Line Railroad Depot 
 Naples Seaboard Coast Line Railroad Depot